Эуло́хио Деспухоль-и-Дусей (; ) — испанский государственный деятель, 109-й  (1891—1893).

Биография 
Уроженец Каталонии. Во время губернаторства придерживался консервативных, а позже либеральных взглядов. Произошло это после обвинений в революционной деятельности и депортации на остров Минданао лидера филиппинской пропаганды Хосе Рисаля. Во время Второй карлистской войны Альфонсо XII Умиротворитель пожаловал ему титул графа Каспе после победы в одноимённой битве.

См. также 

 Список генерал-губернаторов Филиппин

Примечания

Литература 

 

Политики Каталонии